Maucourt de Bourjolly

 Charles Maucourt de Bourjolly, (1645-1721), avocat et historien français ;
 Louis Maucourt de Bourjolly, (1617-1670), militaire français.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme